Zhayang (kinesiska: 乍洋乡) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 150 kilometer nordost om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zhayang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shiyang,  km nordväst om Zhayang. I omgivningarna runt Zhayang växer i huvudsak blandskog. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina